Rudi Vata (n. 13 februarie 1969) este un fost fotbalist albanez.

Statistici

Legături externe

RSSSF

Fotbaliști albanezi
Fotbaliști internaționali albanezi
Oameni în viață